Okręty US Navy o nazwie USS „Muscatine”

 Pierwszy USS „Muscatine” (ID-2226) był statkiem transportowym - chłodnią. Zbudowany w 1917 roku.
 Drugi USS „Muscatine” (AK-197) był statkiem transportowym. Zwodowany w 1944 roku.

Muscatine